Megalosauroidea foi uma superfamília de dinossauros terópodes da infra-ordem Tetanurae que viveram do Jurássico Médio até o Cretáceo Superior. O grupo é definido como Megalosaurus bucklandii e todos os táxons compartilhando um ancestral comum mais recente com ele do que com Allosaurus fragilis ou Passer domesticus. Os membros do grupo incluem Spinosaurus, Megalosaurus e Torvosaurus.

Classificação 
O nome Spinosauroidea é às vezes usado no lugar de Megalosauroidea. A superfamília Spinosauroidea foi nomeada em 1915 por Ernst Stromer. É um sinônimo de Megalosauroidea em quase todas as análises filogenéticas modernas e, portanto, é redundante. Spinosauroidea foi definido como um clado em 1998 por Paul Sereno como o clado com o ramo que contém o ancestral comum do Spinosaurus e Torvosaurus e todos os seus descendentes. Thomas Holtz em 2004 definiu um clado de ramificação com o mesmo nome contendo todas as espécies mais próximas do Spinosaurus do que do Passer domesticus. O ICZN sustenta que mesmo os nomes de clados (que ainda não têm nenhum órgão regulador) devem ser substituídos se tiverem um sufixo de táxon tradicional e forem sinônimos de táxons classificados no nível da superfamília ou abaixo dele. A antiguidade de Megalosauroidea não foi seguida na maior parte da literatura paleontológica durante os anos 1990 e início dos anos 2000. Uma série de artigos que apóiam a validade do Megalosaurus como gênero, as relações dos megalossauróides e a colocação dos "espinossauróides" entre eles, publicados entre 2008 e 2010, argumentam que Megalosauroidea era de fato o nome válido para o grupo.

A classificação dos megalosauroides segue um estudo de Benson em 2010. Observe que vários taxa "curinga" que são provavelmente megalosauroides foram excluídos da árvore final, incluindo Magnosaurus, Piveteausaurus e Streptospondylus. Mais tarde, Magnosaurus e Streptospondylus foram adicionados na árvore final.  Eles são conhecidos por permanecerem muito fragmentados para serem classificados de forma confiável. Alguns desses taxa 'curinga', como Poekilopleuron e Megaraptor, foram considerados possíveis megalosauroides no passado, mas a análise descobriu que eles são mais provavelmente alosauroides.

Carrano, Benson & Sampson (2012) realizaram análises filogenéticas muito maiores dos Tetanuros que incluem mais táxons. Eles usaram o nome do clado Megalosauria (Bonaparte, 1850) em sua análise e o definiram como o nó que compreende o Megalosaurus, o Spinosaurus, seu ancestral comum mais recente e todos os seus descendentes. Além disso, uma nova família de megalossaurídeos Piatnitzkysauridae foi nomeada para incluir todos os megalossaurídeos mais intimamente relacionados com Piatnitzkysaurus do que com Spinosaurus ou Megalosaurus. Dentro dos Megalosauridae, uma nova subfamília foi nomeada, Afrovenatorinae, para incluir todos os megalosaurídeos mais próximos do Afrovenator do que do Megalosaurus. Ao contrário de Benson et al., 2010, eles recuperaram o Poekilopleuron como um afrovenatorineo, enquanto o Xuanhanosaurus foi recuperado como o metriacantossaurídeo mais basal. No entanto, a posição desses táxons é muito instável, e sua exclusão da análise deu um cladograma mais resolvido e estável. Streptospondylus também foi excluído para obter Megalosauridae e Afrovenatorinae mais resolvidos. O tetanurano chinês Leshansaurus foi incluído pela primeira vez em uma análise filogenética e foi recuperado como um afrovenatorine. Tanto o Chuandongocoelurus quanto o Monolophosaurus foram encontrados fora de Orionides. O cladograma apresentado aqui segue esse estudo.

Em 2019, Rauhut e Pol descreveram o Asfaltovenator vialidadi, um alosauroide basal que exibe um mosaico de características primitivas e derivadas observadas em Tetanurae. Sua análise filogenética descobriu que os Megalosauroidea tradicionais representam um grau basal de carnossauros, parafiléticos em relação a Allosauroidea.

Terópodes
Dinossauros